Об'єкти NGC
Золота Риба (сузір'я)
Емісійна туманність
Астрономічні об'єкти, відкриті 1826